Der Dreiband-Weltcup 1995/4 war das vierte UMB-Weltcup-Turnier im zehnten Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 12. bis zum 16. April 1995 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im portugiesischen Porto statt. Es war das erste Dreiband-Weltcup-Turnier in Portugal.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Porto war durch den Ausrichter in einer wunderschönen Turnierstätte hervorragend organisiert. Leider waren die Billards nicht optimal justiert. Somit liefen die Billardkugeln nicht immer ganz korrekt. Dieses Manko musste Christian Rudolph leidvoll in einem sehr spannenden Halbfinale akzeptieren. Der im Gesamtweltcup auf Platz vier geführte Deutsche führte gegen Daniel Sánchez schnell mit 2:1 Sätzen. Im vierten Satz hatte Rudolph Matchball und hob bereits die Hände zum Jubeln in die Höhe. Zu seinem Entsetzen kippte der Ball auf den letzten Zentimetern noch an der Karambolage vorbei. Sanchez nutzte die sich dadurch ergebende Chance und stieß den Satz mit drei Karambolagen aus. Im fünften Satz führte der in Köln lebende Rudolph auch wieder mit 11:6 und hatte viel Pech. Er verfehlte mehrere Karambolagen äußerst knapp. Sánchez hatte mehr Glück. Mit einem „Fuchs“ erspielte er sich einen Matchball, den er auch nutzte. Er hatte damit das Finale erreicht. Im zweiten Halbfinale gab es eine große Überraschung. Der klar favorisierte Eddy Merckx verlor gegen seinen Landsmann Leon Smolders mit 2:3 Sätzen. Der fünfte Satz endete mit dem knappsten aller Ergebnisse. Smolders gewann mit 15:14 in 18 Aufnahmen. Im Finale war er gegen Sánchez chancenlos. Es endete mit einem klaren 3:0 für den Spanier. Damit gewann er nach Athen sein zweites Weltcup-Turnier. Für die drei weiteren Deutschen war das Weltcup-Turnier eine Enttäuschung. Nach überstandener Qualifikation war das Turnier für Martin Horn bereits in der ersten Runde gegen Merckx beendet. Johann Schirmbrand und Christian Zöllner schieden im Achtelfinale aus.

Vor dem letzten Weltcup-Turnier im belgischen Hooglede ist Daniel Sánchez der Gewinn des Gesamt-Weltcups 1995 nicht mehr zu nehmen. Der aktuelle Stand ist:

 Daniel Sánchez: 152 Punkte
 Jorge Theriaga: 112 Punkte
 Rini van Bracht: 106 Punkte

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln.

Turniermodus 
In der Qualifikationsrunde wird auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte im Round Robin gespielt. Die beiden Gruppenbesten qualifizieren sich für das 1/16-Finale. Dazu kommen 14 gesetzte Spieler. Ab dem Hauptwettbewerb (1/16-Finale) werden alle Partien auf drei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt. Das kleine Finale um Platz drei wird aber nur auf zwei Gewinnsätze à 15 Punkte gespielt

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Spieler und Wildcards 
  Rini van Bracht (Weltmeister)
  John Tijssens (Europameister)

Nach Rangliste
  Daniel Sánchez
  Jorge Theriaga
  Andreas Efler
  Christian Rudolph
  Leslie Menheer
  Koen Ceulemans
  Paul Stroobants
  Leon Smolders
  Eddy Merckx
  Egidio Vieira
  Hans Laursen
  Johann Schirmbrand

Wildcardspieler (Ausrichter)
 2 Teilnehmer

Finalrunde 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.
 Spiel um Platz 3

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1995 4
Karambolageveranstaltung 1995
Billardturnier in Porto